Чемпионат мира по снукеру 2015 (, также известен как 2015 Betfred World Snooker Championship — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый турнир по снукеру сезона 2014/2015, который проходил с 18 апреля по 4 мая 2015 года в Театре Крусибл (Шеффилд, Англия). Это 78-й чемпионат мира по снукеру. Чемпионом мира впервые стал Стюарт Бинэм, победивший в финале Шона Мёрфи со счетом 18:15.

Турнирная сводка 
Чемпионат включает в себя три квалификационных раунда, которые проходят в течение восьми игровых дней с 8 по 15 апреля 2015 года в международном спортивном центре «Ponds Forge» в Шеффилде и в которых играют 128 участников. 16 победителей последнего квалификационного раунда попали в Крусибл, где к ним присоединились 16 первых посеянных игроков, и, начиная с 1/16 финала, все они играют на выбывание. В первых трёх раундах турнира на арене театра Крусибл используются два игровых стола, а в полуфиналах и финале — один.

Посев 
Посев игроков на чемпионат мира 2015 был основан на официальном рейтинге от 6 апреля 2015 года (после Открытого чемпионата Китая 2015 года (англ.)). В начале сезона WPBSA сделала заявление о том, что тринадцатый номер посева Алистера Картера, который пропустил почти все рейтинговые турниры во второй половине 2014 года из-за болезни, будет заморожен. Таким образом, поскольку Картер не входил в топ-16 мирового рейтинга, Майкл Уайт, занимавший шестнадцатый строчку в рейтинге, не получил место среди шестнадцати снукеристов, которые попали на турнир без квалификации.

16 победителей третьего квалификационного раунда и 16 игроков, попавших на чемпионат без квалификации, играют в основной стадии на выбывание, начиная с 1/16 финала, где члены двух этих групп играют между собой. Жеребьевка турнира предопределяла невозможность встречи игроков топ-16 раньше 1/8 финала, игроков топ-8 ранее четвертьфинала, игроков из первой четвёрки посеянных раньше полуфинала и двух первых посеянных раньше финала чемпионата мира.

Пять раундов основной стадии проходят в течение семнадцати дней на крупнейшей снукерной арене в мире в театре Крусибл в Шеффилде, Англия.

Призовой фонд 
Общий призовой фонд был поднят до £1 364 000 с предыдущих £1 214 000.
 Победитель: £300 000
 Финалист: £125 000
 Полуфиналист: £60 000
 Четвертьфиналист: £30 000
 1/16: £20 000
 1/32: £12 000
 1/48: £9 000
 1/80: £6 000
 Высший брейк вне телетрансляции: £1 000
 Высший брейк во время телетрансляции: £10 000
 Всего: £1 364 000

Результаты

Основной турнир 
Ниже представлены результаты финальной стадии турнира. Числа в круглых скобках после имён игроков обозначают их номер посева на турнире (всего в финальной стадии участвуют 16 «сеяных» игроков, и 16 игроков, прошедших квалификационный турнир).

Сенчури-брейки 
На турнире установлен рекорд по количеству сенчури-брейков на чемпионатах мира — 86. Предыдущий рекорд (83) был установлен в 2009 году.
 145, 143, 142, 141, 133, 130, 129, 119, 115, 115, 109 — Нил Робертсон
 145, 123, 112, 106, 105, 104, 102, 102, 102, 100 — Стюарт Бинэм
 139, 118, 116, 110, 104, 103, 100 — Ронни О’Салливан
 138, 127, 125, 121, 121, 121, 111, 106, 106, 105, 105, 101, 100 — Шон Мёрфи
 137, 125, 122 — Энтони Макгилл
 135, 109 — Дин Цзюньхуэй
 135, 104 — Рики Уолден
 133, 129, 127, 113, 111, 111, 109, 108, 108, 102 — Джадд Трамп
 132 — Чжан Аньда
 131, 109, 108, 108, 108, 104, 104, 103, 103, 102 — Барри Хокинс
 131 — Джо Перри
 127 — Алистер Картер
 124, 120, 108, 101 — Марк Селби
 120 — Марко Фу
 115, 111 — Мэттью Стивенс
 115, 109, 101 — Марк Аллен
 109, 102 — Мэттью Селт
 106 — Джимми Робертсон
 106 — Джон Хиггинс
 106 — Марк Дэвис

Примечания

Ссылки 
 Home — World Snooker 
 Betfred World Championship (2015) — snooker.org